Le championnat du monde de squash 1995 est l'édition 1995 du championnat du monde qui se déroule du 6 au 11 novembre 1995 à Nicosie. Jansher Khan gagne son  championnat du monde en battant Del Harris en finale après un match acharné de .

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 1995

1995
Squash masculin
Événement sportif international à Chypre
Monde masculin
Squash à Chypre
Sport en novembre 1995